O nome Edouard foi usado para nomear cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Edouard (1984) - tempestade tropical que se formou na baía de Campeche, golfo do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Edouard (1990) - tempestade tropical a leste dos Açores. Sem danos.
 Furacão Edouard (1996) - intenso furacão de categoria 4 que atravessou o Atlântico norte antes de afetar a costa leste dos Estados Unidos e o Canadá Atlântico. 
 Tempestade tropical Edouard (2002) - tempestade tropical que atingiu a Flórida causando apenas danos mínimos.
 Tempestade tropical Edouard (2008) - tempestade tropical que atingiu o extremo leste do Texas, causando apenas danos mínimos.

Desambiguação